Cette page contient les pages d'homonymie de DEB, Deb et deb.

Code 
DEB est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
DEB est un sigle qui peut signifier :
 Direction de l'eau et de la biodiversité, du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer français ;
 Debrecen International Airport (en français, Aéroport international de Debrecen), en Hongrie, selon le code AITA ;
 déclaration d'échanges de biens, dans l'espace de l'Union Européenne ;
 Deutscher Eishockey-Bund (en français Fédération d'Allemagne de hockey sur glace) ;
 Dystrophic Epidermolysis bullosa (en français épidermolyse bulleuse dystrophique) ;
 dose équivalente en banane, une unité informelle de radioactivité.
 Digital Economy Bill, loi britannique de 2010.

Patronyme 

 Debbie Deb (1966-), chanteuse américaine ;
 Joy Deb (1979-), auteur-compositeur suédois.

Autres 
 deb, une jeune femme issue d'une famille aristocratique qui a atteint sa maturité
 .deb, l’extension de nom de fichier des fichiers d’archives Debian
 DEB, le second album de Souad Massi
 DEB Music, une maison de disques jamaïcaine

Code
Abréviation
Patronyme anglais